Метростроителей () — название станций метрополитенов Украины:
 Метростроителей (станция метро, Днепр)
 Метростроителей (станция метро, Харьков)